Хулда́т — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Нижнеторейское».

География 
Расположено в 54 км западнее районного центра — села Петропавловка, на правобережье реки Джиды, в межгорной долине  реки Хулдат (правый приток Джиды) Джидинского хребта у подножия горы Аргалик, в 13 км от границы с Монголией,

Соседние населенные пункты — Нижний Торей, Шартыкей, Нарын.

История 
История села начинается с 1728 года, когда здешние места заселили казаки, призванные охранять границы Российской империи. В 1838  году в Хулдатском карауле числилось 6  казаков.

Основные семейства, проживающие в селе, — Тугариновы, Полютовы, Москвитины, Якимовы, Переушины и др.

Население 

Население занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Известные люди 

Николай Кузьмич Цыдыпов  (1912-1943 (?) — участник Великой Отечественной войны, командир батальона 701-го стрелкового полка 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии. Кавалер орденов  Отечественной войны I степени, Красного Знамени, Александра Невского,  Суворова III степени.

Примечания

Ссылки 
 Страница села Хулдат на портале "Родное село"
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района